Ozero Lukovo kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Vozera Lukaŭskaje, sjö, Brests voblast, 
 Ozero Lukovo (sjö i Belarus), Minsks voblast, 

Robotskapade Belarusförgreningar